Conn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Barry John Conn
 Caitlin E. Conn